Samuel Groth e Chris Guccione hanno battuto in finale Austin Krajicek e John-Patrick Smith 6–4, 5–7, [10–8].

Teste di serie 

  Samuel Groth /  Chris Guccione (Campioni)
  Austin Krajicek /  John-Patrick Smith (finale)

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale) 
  Toshihide Matsui /  Rajeev Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santaizi ATP Challenger 2014